Sky Tower (attractie), een observatietoren in Six Flags Magic Mountain
 Sky Tower (Slagharen), een uitkijktoren van 30 meter hoog in Attractiepark Slagharen
 Sky Tower (communicatie), een observatietoren in Auckland
 Sky Tower (Wrocław), een wolkenkrabber in Wrocław, Polen
 Tuntex Sky Tower, een wolkenkrabber in Kaohsiung, Taiwan